São Paulo besitzt zwei Flughäfen:
Flughafen São Paulo-Guarulhos
Flughafen São Paulo-Congonhas